Badingen steht für:

 Badingen (Bismark), Ortsteil der Stadt Bismark (Altmark) in Sachsen-Anhalt
 Badingen (Zehdenick), Ortsteil der Stadt Zehdenick in Brandenburg